Skai steht für:

 Skai (Kunstleder), Kunstleder der Firma Konrad Hornschuch AG
 Skai TV, griechischer Fernsehsender 
 Hollow Skai (* 1954), deutscher Journalist und Autor

Siehe auch:
 Skay